id. Lóczy Lajos (1849–1920) geológus, földrajztudós, az MTA tagja
 ifj. Lóczy Lajos (1891–1980) geológus